Arturo Scattini – generale di corpo d'armata italiano
 Luigi Scattini – regista e sceneggiatore italiano
 Monica Scattini – attrice italiana